Oodiniaceae — родина динофлагелят класу Dinophyceae.

Роди 
 Branchiophilus
 Cachonella
 Crepidoodinium
 Diplomorpha
 Oodinioides
 Oodinium
 Protoodinium

Примітки

Посилання 
 

Динофіцієві
Родини протистів